Zamudio kan syfta på:

Spanien 

 Zamudio (kommun), Baskien, Bizkaia, 
 Zamudio (ort), Baskien, Bizkaia,